Синко де Фебреро има више значења:

 Синко де Фебреро (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Синко де Фебреро (Истапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Синко де Фебреро (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Синко де Фебреро (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Синко де Фебреро (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Синко де Фебреро (Венадо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Синко де Фебреро, Лас Гверас (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Синко де Фебреро (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Синко де Фебреро (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Синко де Фебреро (Густаво Дијаз Ордаз), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Синко де Фебреро (Уејапан де Окампо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Синко де Фебреро (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Синко де Фебреро (Успанапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику